

Вижте също 
 Световна ранглиста по снукър за 2007/2008

Снукърни сезони